Partido Radical Socialista (PRS) puede referirse a:
el Partido Radical Socialista chileno (1931-1943);
o la forma abreviada del Partido Republicano Radical Socialista español (1929-1934);
 así como también al Partido Radical y Radical Socialista francés (1901-1972).